Сонгок — кенийская фамилия. Известные носители:

 Сонгок, Бонифаций — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Даниэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Джеймс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Ибрахим — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Исаак (род. 1984) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Чебет — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сонгок, Шадрак — кенийский бегун на длинные дистанции.